Roswell, New Mexico steht für:

 Roswell, New Mexico (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Roswell (New Mexico), eine Stadt im Südosten des US-Bundesstaats New Mexico